Naselje u Rumunjskoj
 Hrvatski Čenej ili Čenej, naselje i središte istoimene općine u Timiš županiji

Naselje u Srbiji
 Čenej (Novi Sad, Srbija), naselje u sastavu grada Novog Sada